Dylan:

 Dylan — язык программирования.
 Dylan — драм-н-бейс-продюсер и диджей.
 Dylan — сборник песен американского автора-исполнителя Боба Дилана.

См. также 
 Дилан (значения)